Rudolf Hecker ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Hecker (Mediziner) (1868–1963), deutscher Kinderarzt und Hochschullehrer
 Rudolf Hecker (Fußballspieler) (* 1923), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Hecker (Physiker) (1926–2014), deutscher Physiker